Starley (zangeres), een Australische zangeres
James Starley, een Britse uitvinder en industrieel
John Kemp Starley, een Brits uitvinder en magnaat